Ві́тте

 Еммануель де Вітте (бл. 1617-1692) — нідерландський художник
 Вітте Сергій Юлійович (1849–1915) — державний діяч Російської імперії, голова Ради міністрів (у 1905–1906 роках).
 Вітте Микола Карлович (1899–1969) — український радянський фізіолог праці, заслужений діяч науки УРСР.
 Вітте Федір Федорович (1822–1879) — дядя Сергія Юлійовича Вітте, таємний радник, попечитель Київського (у 1862–1864 роках) та Варшавського (з 1867 року) навчальних округів.
 Вітте Микола Іванович (1820–1898) — таємний радник, перший директор Московського реального училища.
 Вітте Наталія Миколаївна — піаністка, педагог.
Німецькі прізвища